Фридрих Эберт:
 Эберт, Фридрих Адольф (1791—1834) — немецкий писатель
 Эберт, Фридрих (1871—1925) — рейхсканцлер Германии, президент Веймарской республики.
 Эберт, Фридрих (1894—1979) — обер-бургомистр Восточного Берлина, и.о. председателя Государственного совета ГДР.